Die Abkürzung IWC steht unter anderem für:

 Internationale Walfangkommission, Instrument des Internationalen Übereinkommens zur Regelung des Walfangs
 International Watch Company, Schweizer Uhrenhersteller
 International Wildlife Coalition
 International Wrestling Cartel, Independent Wrestling Liga in den USA 
 International Weapons Company, später IWG ("Internationale Waffengesellschaft"): ehem. Hersteller und Vertreiber von Gas-/Signalwaffen mit Sitz in Ense/ Sauerland.
 International Wine Challenge

 
IWC